Gjin Muzaka ist der Name folgender Personen:
* Gjin I. Muzaka († 1389), albanischer Teilfürst
 Gjin II. Muzaka († 1455), albanischer Fürst
 Gjin III. Muzaka († nach 1515), albanischer Fürst